Henry Fitzalan-Howard, XIII duca di Norfolk – politico inglese
 Henry Fitzalan-Howard, XIV duca di Norfolk – politico inglese
 Henry Fitzalan-Howard, XV duca di Norfolk – politico inglese